la radula : une sorte de langue râpeuse que l'on trouve dans la cavité buccale des mollusques (sauf les lamellibranches qui sont des organismes filtreurs) ;
 Radula Dumort., 1822 : un genre d’hépatiques de la famille des Radulaceae ;
 Radula Mörch, 1853 : un synonyme de Lima Bruguière, 1797, qui est un genre de mollusques bivalves de la famille des Limidae ;
 Radula : une île de Croatie.